Мировая серия 1984 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1984 года. Победителем стала команда «Детройт Тайгерс», обыгравшая «Сан-Диего Падрес» со счётом 4-1.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 9 октября 1984 года
 Стадион: Jack Murphy Stadium

Игра #2 
 Дата: 10 октября 1984 года
 Стадион: Jack Murphy Stadium

Игра #3 
 Дата: 12 октября 1984 года
 Стадион: Tiger Stadium

Игра #4 
 Дата: 13 октября 1984 года
 Стадион: Tiger Stadium

Игра #5 
 Дата: 14 октября 1984 года
 Стадион: Tiger Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1984
 Финальная серия Национальной лиги 1984

Ссылки 
 Мировая серия 1984 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1984 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1984
Спортивные соревнования в Детройте
Спортивные соревнования в Сан-Диего